

Patronyme 

 Antonio del Giudice, duc de Giovinazzo, prince de Cellamare (1657, Naples – 1733, Séville)
 ,  (?, Amalfi – 1502, [?]), un aventurier et mercenaire franco-italien
 Brenno Del Giudice (1888 –1957), un architecte italien ;
 Daniele Del Giudice (° 1949, Rome), un écrivain italien et professeur de littérature
 Filippo Giudice Caracciolo (1785, Naples – 1844, Naples), un cardinal italien
 Francesco del Giudice (1647, Naples – 1725, Rome), un cardinal italien
 Guido del Giudice (° 1957), un philosophe et écrivain italien
 Marino del Giudice (1305, Amalfi – 1386, Gênes), un cardinal italien
 Niccolò del Giudice (1682, Naples – 1743, Rome), un cardinal italien
 Patrick Lo Giudice (° 1959, Zurich), un artiste suisse d'origine italienne
 Sergio Lo Giudice (° 1961, Messine), une personnalité politique italienne
 Gian Francesco Giudice (° 1961, Padoue), un physicien italien

 Sinucello Della Rocca, "Giudice de Cinarca (Ghjudisciu di Cinarca)".

Toponyme 
 Castel del Giudice, une commune italienne de la province d'Isernia dans la région Molise en Italie.

Patronyme italien